Monte Carlo é a trilha sonora do filme de mesmo nome lançada no dia 28 de junho de 2011 em download digital nas lojas virtuais amazon.

Faixas

Referências 

Álbuns de 2011
Bandas sonoras